Die Abkürzung FNM steht für:
 Fábrica Nacional de Motores, ein brasilianischer Hersteller von Motoren und Kraftfahrzeugen
 Faith No More, eine US-amerikanische Rockband
 Ferrovie Nord Milano (FNM S.p.A.), eine italienische Eisenbahngesellschaft, die heute nur noch unter FNM firmiert

FNM